Алда́н (якут. Алдан) — город в Республике Саха (Якутия) Российской Федерации, административный центр Алданского района, образует городское поселение город Алдан в его составе. Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 2021 года городу было присвоено звание «Город трудовой доблести».

Этимология 
Возник как приисковый посёлок при крупном месторождении золота, открытом в 1923 году, и получил название Незаметный. В 1939 году преобразован в город и был
переименован в Алдан от гидронима реки Алдан. Вопрос об этимологии гидронима продолжает оставаться дискуссионным. По оценке Е. М. Поспелова, распространённая версия происхождения из тюрко-монгольского «алтан, алтын» — «золото» не подтверждается, поскольку народы, жившие
на берегах этой реки, или не знали золота, или в их языках «алтан» не могло превратиться в «Алдан». В порядке гипотезы Поспелов допускает, что «Алдан» (вариант «Аллан») может быть связано с эвенкийским «олдо, олло» — «рыба», то есть «рыбная река».

История 

Днём рождения города по официальной версии принято считать 19 июня 1923 года, когда вольный старатель, якут М. П. Тарабукин, мывший золото с небольшой артелью, и латыш В. П. Бертин, возглавлявший первую трудовую артель, встретились у ручья Незаметного, где и был заложен прииск с таким же названием. От этой даты и считаются все юбилейные годы.

20 сентября 1932 года посёлок Незаметный получил статус города, а в мае 1939 года был переименован в город Алдан. До 1947 года Алдан был административным центром Алданского округа, ликвидированного в СССР последним.

В 1990-е годы переживал демографический кризис, однако с 2000 по 2010 годы в город снова начали приезжать люди, появилась коммерческая авиация, железнодорожная станция. С 2009 по 2010 годы велось строительство ветки нефтепровода, что существенно повлияло на экономическое развитие города.

Географическое положение 
Расположен на Алданском нагорье, в бассейне реки Алдан (правый приток Лены), на слиянии реки Орто-Сала и ручья Незаметного, в 530 км к югу от Якутска. Город, как и весь Алданский район, находится на одноимённом щите. На поверхность выходят древнейшие кристаллические образования горных пород с возрастом более 3 миллиардов лет.

Город находится на территории с богатейшими природными ископаемыми: залежами каменного угля, железных и урановых руд, апатитов — располагающимися рядом с железнодорожной веткой Малого БАМа, движение по которой было открыто 19 декабря 1992 года.

Геологоразведочные работы, проведённые на Алдано-Становом щите, подтвердили наличие больших запасов меди, урана, слюды и крупных месторождений железных руд, а также полиметаллов и золота на Чаро-Токкинском, Южно-Алданском и Сутамском месторождениях. На Алданском щите находится и единственное в мире месторождение чароита.

Использование уникальной минерально-сырьевой базы региона открывает большие перспективы в промышленном плане, что, в свою очередь, повлечёт за собой развитие инфраструктуры города и региона.

Население

Климат 
В Алдане резко континентальный климат, который значительно мягче, чем в Якутске: зимой значительно теплее, а летом прохладнее, осадков выпадает втрое больше. Зима умеренно холодная, с небольшими колебаниями температуры от месяца к месяцу. С декабря по февраль оттепели исключены.

Экономика 
 Промышленность
Основа экономики Алдана — золотодобыча. Также присутствуют несколько малых деревообрабатывающих предприятий и машиноремонтный завод. В городе расположено управление компании «Железные дороги Якутии» и ряд её основных подразделений и предприятий.

 Бюджет
В 2019 году исполнение бюджета по доходам составило 322 млн рублей, исполнение по расходам составило 325 млн рублей.

Объём поступлений доходов в бюджет города на 2019 год:
 налог на доходы — 57 %;
 земельный налог — 8 %;
 акцизы — 0,6 %;
 налоги на имущество — 1 %;
 единый сельхоз налог — 0,4 %;
 доходы от сдачи в аренду им-ва — 0,2 %;
 арендная плата за землю — 0,4 %;
 доходы от продажи имущества менее — 0,4 %;
 доходы от продажи зем. участков — 0,8 %;
 наём ж/фонда — 1,3 %;
 безвозмездные поступления — 26 %.

Транспорт 
Железнодорожная станция на Амуро-Якутской магистрали. Имеется неактивный аэропорт.

Спорт 
Футбольный клуб «Металлург» выступал в первой лиге первенства России в 1993 году.

С 2012 года действует "Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по лыжному спорту", где тренируются в том числе и ведущие российские спортсмены, биатлонисты и лыжники, члены сборной команды России.

Персоналии 
 В городе родился один из создателей и руководителей первого технопарка Свердловской области «Кванториум» Ельцин центр и центра цифрового образования «IT-куб» Фёдоров Василий Павлович (род. 1984), проекты реализуются в рамках Национального проекта «Образование».
 В городе родился известный советский писатель-фантаст Виктор Колупаев (1936—2001).
 В городе родился советский государственный и партийный деятель Геннадий Георгиевич Ведерников (5 августа 1937 — 27 июля 2001).
 В городе с детских лет и до призыва в армию (1942) жил будущий Герой Советского Союза (1945) Космачёв Михаил Михайлович (1919—1944).
 В городе родился российский актёр, телеведущий, художник, драматург Игорь Витальевич Григорьев (род. 1962).
 В городе родился ректор Иркутского Национального Исследовательского университета доктор технических наук, профессор Михаил Викторович Корняков (род. 1974).
 В городе долгое время жил и умер поэт, общественный деятель Николай Сабаев (1941—2003).

В культуре 
 1987 — «Становой хребет», роман Юрия Сергеева. Роман посвящен зарождению и становлению советской золотодобывающей промышленности, когда, начиная с 1920-х годов, хищнический грабеж природных богатств Сибири «золотыми волками» — старателями-кустарями — сменяется планомерным освоением северного края.
 1957 — «Письмо из Сибири», документальный фильм Криса Маркера предлагает параллель основания Алдана с Золотой лихорадкой.
 1959 — «Золотой песок», детективная пьеса советского драматурга Иосифа Прута о становлении советской власти в Алдане.
 1968 — радиоспектакль режиссёра Алексея Шипова по пьесе И. Прута «Золотой песок» о становлении советской власти в Алдане.

Религия 
В июне 1994 года в бывшем клубе «Авиатор» открылся православный храм в честь святых Новомучеников и Исповедников Российских, а 27 июля 1994 года был совершён первый молебен.

В 1995 году начали строить Храм в честь Святых Новомучеников и Исповедников Российских на выделенном месте.

Церковь Святых Новомучеников и Исповедников Российских (март 1995 г. — освящение места под храм, декабрь 2000 г. — окончание строительства).

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт города Алдан
 

 
Города, основанные в XX веке
Населённые пункты Алданского района
Центры улусов Якутии
Переименованные населённые пункты России
Города трудовой доблести